Зубайр (; «сильный») — арабское имя.
  — дядя пророка Мухаммеда
 Аз-Зубайр ибн аль-Аввам (594—656) — двоюродный брат пророка Мухаммеда.
 Зубайр аль-Мутазз Биллах (?—869) — багдадский халиф из династии Аббасидов периода «анархии в Самарре».
 Рабих аз-Зубайр () — суданский военачальник и работорговец.
 Аз-Зубайр Рахма Мансур (1830—1913) — суданский работорговец, позже ставший пашой и суданским чиновником.

Топонимы 
 Эз-Зубайр — город в Ираке
 Эз-Зубайр — острова Йемена

См. также 
 Зубайр — нефтяное месторождение в Ираке
 Бейт эль-Зубайр

Арабские имена